Епархия Инкоу  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Инкоу, Китай. Епархия Инкоу входит в митрополию Шэньяна. С 1983 года кафедра епархии Инкоу является Sede vacante.

История 

14 июля 1949 года Римский папа Пий XII издал буллу «Ne Sacri Pastores», которой учредил епархию Инкоу, выделив её из архиепархии Шэньяна.

Ординарии епархии 

 епископ Андре-Жан Верино (14.07.1949 — 10.01.1983)
 Sede vacante (с 10.01.1983 – по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ne Sacri Pastores, AAS 42 (1950), p. 169

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Китая